Jabučje je lahko:
 Jabučje, Pivara (Srbija)
 Jabučje, Lajkovac (Srbija)